Rhodeus är ett släkte av fiskar som beskrevs av Agassiz 1832. Rhodeus ingår i familjen karpfiskar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Karpfiskar
Rhodeus